Eric Meyer ou Éric Meyer peut désigner :
 Eric A. Meyer (1970-), consultant en web design et auteur américain ;
 Éric Paul Meyer (1943-), historien français spécialiste du Sri Lanka et du sous-continent indien, professeur de civilisation indienne à l'INALCO ;
 Éric Meyer (1949-), journaliste et écrivain français spécialiste de la Chine.

Voir aussi 
 Eric M. Meyers (19?-), archéologue américain